Александр Ващенко:
 Ващенко, Александр Владимирович (1947—2013) — российский филолог, мифолог, переводчик.
 Ващенко, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; прапорщик; 1 марта 1916 (посмертно).